Ла Тестера има више значења:

 Ла Тестера (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Тестера (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику